La Closa (Súria), masia al veïnat de Cererols del terme de Súria (el Bages)  
 La Closa de Xirivella, edifici medieval al nucli de Xirivella (l'Horta Oest)
 Torre de la Closa, torre al terme de Montbrió (el Baix Camp)